Nikos Katsavakis (5-16-1979) é um futebolista grego que atua no Anorthosis Famagusta FC do Chipre.
Atua como zagueiro e mede 1,82cm e pesa 79kg.

Carreira 

começou a carreira no japao

Ligações externas

 

Futebolistas da Grécia